Simbach (Landau), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Simbach am Inn, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren